Шерон Лемб (; нар. 11 вересня 1955) — американська психологиня та феміністка, професорка кафедри консультування та шкільної психології в Массачусетському Університеті у Бостоні, Коледжу освіти та розвитку людини, член Американської Психологічної Асоціації (APA).

Одна з авторок доповіді АПА про сексуалізацію дівчат, у статті «Жінки та Голівуд», яка є одним з найбільш скачуваних документів у історії вебсайту АПА.

Життєпис 
Лемб здобула ступінь докторки педагогіки у розвитку людини, та магістерки педагогіки в області консультування та психології Гарвардської Вищої школи освіти. Має докторський ступінь у Вільному університеті (Vrije Universiteit) у Амстердамі під керівництвом філософів Дорета де Рейтера та Йана Стьюела.[citation needed]

Одружена з піаністом Полом Оргелем, мати двох синів.

Гранти та нагороди 
 2006 Books for a Better Life Award (Childcare/Parenting) for «Packaging Girlhood»
 2008 Society for Sex Therapy and Research (SSTAR) Health Professional Book Award for «Sex, Therapy, and Kids»
 2013 The Spencer Foundation, New Civics Initiative Grants for research into Sex Education as Ethics Education in the New Civics

Бібліографія

Книги 
 Lamb, Sharon (1988). The emergence of moral concern in the second year of life (Ph.D. thesis). Harvard University. OCLC 20552754.

Глава в книгах 
 
 
 
  Available online as: 
 
 
  Also available as

Посилання 

Американські психологині
Феміністки США